Бандарбан:

 Бандарбан — город на юго-востоке Бангладеш.
 Бандарбан — округ на юго-востоке Бангладеш, в области Читтагонг.